1993 Голяма награда на Канада е 25-о за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 13 юни 1993 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1993 година в Канада